Tahoe Lake kan syfta på följande:

 Tahoesjön, en sjö i Kalifornien och Nevada i USA
 Tahoe Lake, Nunavut, en sjö i Kanada